Per Muratova si può intendere:
 Kira Muratova, in ucraino: Кіра Георгіївна Муратова, in russo: Кира Георгиевна Муратова (n. 1934), regista cinematografica e sceneggiatrice moldava naturalizzata ucraina
 Tat'jana Muratova, in russo: Татьяна Сергеевна Муратова (n. 1979), pentatleta russa
 Sof'ja Ivanovna Muratova, in russo: Софья Ивановна Муратова (1929-2006), ginnasta sovietica, due volte campionessa olimpica e tre volte campionessa del mondo